Валье-де-Сантьяго () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Valle de Santiago с испанского языка можно перевести как долина святого Иакова.

Площадь муниципалитета равна 820 км², что составляет 2,68 % от общей площади штата, а наивысшая точка расположена в поселении Лагунилья-де-Моготес и равна 2209 метра.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на севере с Пуэбло-Нуэво и Саламанкой, на востоке с Хараль-дель-Прогресо, на юге с Юририей, на западе с Уанимаро и Абасоло, а также на юго-западе граничит с другим штатом Мексики — Мичоакан.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1824 году, в его состав входит 240 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 33,3 %, промышленность и строительство — 22,3 %, сфера обслуживания и туризма — 41,7 %, прочее — 2,7 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,7 %;
 водоснабжение: 97,9 %;
 водоотведение: 86,7 %.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато